Кулёв (Кулёва) — коми и русская фамилия.

Известные носители 
 Кулёв, Анатолий Фёдорович (1932—1994) — советский хоккеист с мячом, тренер.
 Кулёв, Вадим Вениаминович (род. 1948) — композитор, член Союза композиторов России, профессор.
 Кулёв, Василий Яковлевич (1921—2001) — генерал-лейтенант.
 Кулёв, Виталий Борисович (род. 1976) — российский футболист.
 Кулёв, Леонид Петрович (1900—1962) — профессор ТИИ имени С. М. Кирова; лауреат Сталинской премии.
 Кулев, Сергей Николаевич (1962—2020) — советский и российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Кулёв, Фридрих Григорьевич (род. 1941) — народный артист Республики Марий Эл.

См. также 
  — распространённый российский топоним.
 Кулеви
 
 Кулевча
 Кулеврина
 Кулеёва, Ирмгард (1927—2018) — нижнелужицкая народная художница.

Ссылки 
 Русские фамилии с буквой Ё